Гроб (), бывш. Клостерграб ) — город на западе Чешской Республики, в районе Теплице Устецкого края.

История 
Первые письменные упоминания о населённом пункте относятся к 1282 году.

География 
Расположен к западу от города Теплице, на южных склонах Рудных гор, на высоте 356 м над уровнем моря.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Устецкого края